— японский топоним:

 Кацурен — полуостров на острове Окинава
 Замок Кацурэн — замок (гусуку) на острове Окинава